Het ATP-toernooi van Las Vegas 2007 (met de officiële naam Tennis Channel Open 2007) werd van 26 februari tot en met 4 maart gespeeld.
Er werd gespeeld op de hardcourt banen van de The Amanda & Stacy Darling Memorial Tennis Center in de Amerikaanse plaats Las Vegas.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Enkelspel

Round Robin # 1

Round Robin # 2

Round Robin # 3

Round Robin # 4

Round Robin # 5

Round Robin # 6

Round Robin # 7

 Lu Yen-hsun verving Vincent Spadea

Laatste 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Las Vegas
ATP-toernooi van Las Vegas